Comtat de Johnston (Carolina del Nord)
 Comtat de Johnston (Oklahoma)